„Спинарис“ () е психиатрична болница в Гърция, в дем Кожани, област Западна Македония.

През 2001 г. в „Спинарис“ са регистрирани 328 души.

Бележки 

Психиатрични болници
Болници в Гърция
Дем Кожани